Закон України «Про виконавче провадження»:
 Закон України «Про виконавче провадження», прийнятий 21 квітня 1999 року (втрачає чинність);
 Закон України «Про виконавче провадження», прийнятий 2 червня 2016 року (чинний).

Виконавче провадження
Виконавче провадження